Le nunatak du Bon Docteur est un nunatak de  de haut sur la côte de l'Est de l'Antarctique, en terre Adélie. Il s'élève du côté ouest de la langue du glacier de l'Astrolabe et à  au sud de l'îlot Rostand dans l'archipel de Pointe-Géologie.

Des photos aériennes ont été prises lors de l'opération américaine Highjump (1946-1947). Les participants à l'expédition française en Antarctique, qui a duré de 1952 à 1953, ont effectué une expédition.

Le toponyme rend hommage au docteur Jean Cendron (1923–2008), médecin et biologiste de l'expédition antarctique française qui a duré de 1951 à 1952.

Notes et références 

Bon Docteur
Bon Docteur
La Terre-Adélie